Ringo Starr & His All Starr Band Live 2006 — концертный альбом Ринго Старра и его All-Starr Band, выпущенный 7 июля 2008 лейблом Koch Records.

Концерт, записи с которого вошли в альбом, состоялся во время тура All-Starr Band 16 июля 2006 на Mohegan Sun Arena в Uncasville (район города Montville, штат Коннектикут, США). Кроме Старра, звёздами All-Starr Band на этот раз стали Билли Сквайер, Edgar Winter, Hamish Stuart, Ричард Маркс, Rod Argent (из The Zombies) и Sheila E.

Тур All-Starr Band 2006 года примечателен тем, что перед ним произошёл разрыв личных и профессиональных отношений между Ринго Старром и его партнёром по музыкальной работе на протяжении долгого времени Марком Хадсоном, который отказался от участия в туре, вместо этого отправившись в качестве звукорежиссёра и музыкального продюсера делать телешоу The One: Making A Music Star (напряжённость между Хадсоном и Старром начала накапливаться раньше, во время работы над альбомом Liverpool 8 в 2006 году, в результате чего Хадсона как продюсера заменил тогда Дэйв Стюарт).

Есть также видеофильм об этом концерте Ringo Starr and His All Starr Band Live 2006, выпущенный на DVD 1 июля 2008.

Список композиций 
Ведущий вокал во всех песнях — Ринго Старр, кроме указанных особо.

Участники записи 
 Ringo Starr — вокал, барабаны
 Richard Marx — вокал, гитара
 Billy Squier — вокал, гитара
 Edgar Winter — вокал, саксофон, клавишные
 Rod Argent — вокал, клавишные
 Sheila E. — вокал, барабаны
 Hamish Stuart — вокал, бас-гитара

Технический персонал 
 Микширование: Bruce Sugar
 Фотографии: Henry Diltz, Rob Shanahan

Примечания

Ссылки 
 Amazon.com: Ringo Starr & His All Starr Band Live 2006: Ringo Starr

Концертные альбомы 2008 года
Концертные альбомы Ринго Старра
Альбомы, спродюсированные Ринго Старром
Концертные альбомы E1 Music
Концертные альбомы Koch Records
Альбомы на английском языке
Альбомы Ричарда Маркса
Альбомы Билли Сквайера
Альбомы Шейлы Е.